Bataille d'Öland de 1676, victoire de la flotte dano-néerlandaise sur la flotte suédoise lors de la guerre de Scanie.
 de 1789, bataille indécise entre les flottes russe et suédoise lors de la guerre russo-suédoise de 1788-1790.